Ге́ллер (, встречался также вариант , от  — «халльский денарий», «халлер») — устаревшая денежная единица, имевшая хождение в ряде стран Центральной Европы. Геллеры первоначально представляли собой пфенниги, отчеканенные около 1200 года в городе Швебиш-Халле. Уже к концу XIII столетия из одного из многочисленных видов пфеннига геллеры стали самостоятельной денежной единицей. Широкое распространение они получили в южных землях Священной Римской империи. Последние монеты с обозначением номинала в геллерах на территории Германии отчеканены в 1866 году в Гессен-Касселе. После колонизации Германской империей территории современных Танзании, Бурунди и Руанды стали разменной частью германской восточноафриканской рупии.

В Австро-Венгерской империи являлись разменной монетой австро-венгерской кроны (1892—1918). После её распада геллеры стали денежной единицей Чехословакии, а затем Чехии и Словакии. В Чехии последние геллеры выпущены в 2009 году. С 1 сентября 2009 года демонетизированы и утратили статус законного платёжного средства. Цены с указанием геллеров ( часть кроны) подлежат округлению при расчётах. В Словакии последние геллеры выпустили в 2008 году, так как в 2009 году государство вошло в еврозону, что предусматривало отказ от национальной валюты. Словацкие кроны подлежали обмену на евро до конца 2013 года.

Немецкие государства 

Первые геллеры представляли собой пфенниги, отчеканенные около 1200 года в городе Халль (современный Швебиш-Халль). На одной стороне помещалось изображение открытой руки, на другой — креста. Самые ранние геллеры весили 0,55 г при содержании 0,3771 г чистого серебра и содержали надпись «HALLA — F.R.I.S.A.» («Fridericus rex imperator semper Augustus», ). С середины XIII века геллеры стали выпускать как «немую», то есть не содержащей каких-либо надписей монету.

Уже к концу XIII столетия геллеры из одного из многочисленных видов пфеннига стали самостоятельной денежной единицей. Этому способствовал ряд факторов. Во время высокого Средневековья (XI—XIV столетия) производство монет характеризовалось постоянной перечеканкой. Перевыпуск новой монеты из старой сопровождался хоть и небольшим, но постоянным снижением пробы и веса. Технология изготовления денег постепенно упрощалась. Вес средневекового денария, который в германских государствах получил название «пфеннига», постоянно уменьшался, в то время как диаметр оставался неизменным. Кружок монеты стал настолько тонким, что изображения аверса и реверса проступали на противоположных сторонах, тем самым искажая друг друга. Такие монеты носят название полубрактеата, или «лёгкого пфеннига».

Корыстолюбие и алчность многочисленных монетных сеньоров стали причиной постоянной порчи монет, то есть неофициального уменьшения веса монет и/или содержания в них благородного металла при сохранении нарицательной стоимости. Это имело негативные последствия для торговли. Денежные знаки обменивали на товар исходя не из номинальной стоимости, а их веса. Это привело к тому, что для обмена стали использовать не монеты, а слитки серебра.

Геллеры, в отличие от других пфеннигов, избежали порчи в XIII столетии. Они из-за своей малой стоимости не подвергались разорительной для жителей реновации (обмену старых монет на новые по заниженному курсу) и переплавке. Постоянство внешнего облика и пробы серебра также повышали их привлекательность. Вскоре геллеры стали вытеснять из оборота менее привлекательные пфенниги. Так, к примеру, Людвиг II Строгий в 1290 году постановил устанавливать налоги со своих владений Лауингена и Донаувёрта исключительно в геллерах.

О неудобстве использования пфеннигов в торговых операциях свидетельствуют обменные курсы между ними и геллерами в XIII столетии. 1 пфенниг Аахена соответствовал 3 геллерам, Шпайера — 2 геллерам, южнонемецкие старые пфенниги — 1½ геллерам, а 3 пфеннига Констанца приравнивались к 4 геллерам.

20 января 1356 года император Священной Римской империи Карл IV издал указ, согласно которому из одной марки весом 238,384 г серебра 5 -лотовой пробы надлежало чеканить 376 геллера. 1 геллер соответственно должен был весить 0,634 г и содержать 0,211 г чистого серебра. Также указом предусматривалось обязательное наличие знаков, позволяющих идентифицировать место происхождения монеты. Это привело к появлению множества монетных типов геллеров. Наличие знака, позволяющего выявить монетный двор, на котором был выпущен конкретный экземпляр геллера, не предотвратило их порчу. Так, к 1376 году геллеры в среднем весили 0,441 г при содержании 0,146 г чистого серебра, в 1385 году — 0,401 г (0,134 г чистого серебра), в 1396 — 0,355 г (0,118 г чистого серебра), в 1437 году — 0,324 г (0,081 г чистого серебра).

Постепенная и постоянная порча монеты привели к тому, что для чеканки геллеров стали использовать не низкопробное серебро, а медь. Геллер стал первой медной немецкой монетой. В XVI столетии установилось чёткое соотношение 1 геллер = ½ пфеннига. Широкое распространение геллер приобрёл в Кёльне и Аахене. Аахенские монеты номиналом в 4 геллера получили название бауше, нижнерейнские 8 и 10 геллеров — фетменхенов.

В XIX столетии геллеры продолжали выпускать в нескольких немецких государствах. В королевстве Бавария действовала система, в которой 1 гульден делился на 60 крейцеров, 1 крейцер на 4 пфеннига, а 1 пфенниг на 2 геллера. Последние баварские геллеры были отчеканены в 1856 году. В Гессен-Касселе до 1838 года основная денежная единица талер делилась на 24 гроша стоимостью в 12 пфеннигов или 16 геллеров. После подписания Дрезденской монетной конвенции в 1838 году 1 талер стал подразделяться на 30 грошей, стоимостью по 12 геллеров каждый. Соотношение «360 EINEN THALER» (360-я часть талера) указывалась на геллеровых монетах вплоть до 1866 года, когда государство было присоединено к Пруссии. В Гессен-Дармштадте гульден делился на 60 крейцеров, а крейцер на 4 геллера. В отличие от Баварии геллер и пфенниг соответствовали друг другу по стоимости. В княжестве Липпе до 1838 года талер соответствовал 36 мариенгрошам, стоимостью в 8 пфеннигов или 16 геллеров. После подписания Дрезденской монетной конвенции в 1838 году стали использовать соотношение 1 талер = 30 зильбергрошей = 360 пфеннигов = 720 геллеров. Миллионные тиражи геллеров равных  крейцера выпускали во Франкфурте до 1865 года. Небольшие тиражи геллеров чеканили в Нассау, Рёйсс-Грейце, Рёйсс—Гере, Саксен-Кобург-Заальфельде, Саксен-Гильдбурггаузене, Саксен-Мейнингене.

Германская Восточная Африка 

На момент колонизации на территории германской Восточной Африки циркулировали талер Марии Терезии и индийская рупия. Один талер соответствовал двум рупиям. Первые монеты, которые начала чеканить Германия для своей колонии в 1890 году, хоть и содержали изображение императора Вильгельма II, но не имели хождения на территории метрополии. Государство не гарантировало стабильность курса и обмен на имперские деньги. По сути монеты германской Восточной Африки являлись частной чеканкой . Соответственно на обратной стороне серебряных монет колонии изображался не герб империи, а герб общества

По договору с Германской империей от 15 ноября 1902 года общество отказалось от чеканки собственных монет. В 1904 году были выпущены новые монеты. Рупия стала десятичной, соответствуя 100 геллерам (ранее она равнялась 64 пезам). Также устанавливался фиксированный обменный курс — 10 золотых марок = 7,5 рупий. Все монеты выпускали в метрополии на монетных дворах Берлина и Гамбурга. О происхождении того или иного геллера свидетельствует знак монетного двора — небольшая буква «А» (Берлинский монетный двор) или «J» (Монетный двор Гамбурга).

Многочисленные колонии Германской империи с началом Первой мировой войны были заняты войсками Антанты. В Германской Восточной Африке успешные действия полковника Леттов-Форбека позволили сковать значительные силы Антанты (до 300 тысяч солдат) на второстепенном для Германии театре военных действий. Однако регулярные морские связи и товарооборот с метрополией стали практически невозможными. Геллеры, которые до этого чеканили в Берлине и Гамбурге, не могли поступать в африканские земли. Для поддержания денежного обращения немцами был организован монетный двор в Таборе, на котором, вплоть до занятия города в 1916 году англичанами, чеканили монеты номиналом в 5 и 20 геллеров. Монеты отличало низкое качество чеканки. Выпускали их из металла гильз. На некоторых геллерах этих выпусков можно видеть следы от капсюльных отверстий и калибровочного ободка.

После поражения Германской империи все её колонии перешли под управление англичан и французов. Соответственно, её монеты перестали быть законным платёжным средством. В 1920 году восточноафриканская рупия была демонетизирована, и вместо неё введён восточноафриканский флорин.

Швейцария 

Из южнонемецких земель геллеры проникли в соседние земли северной Швейцарии. Особенность денежного обращения Швейцарии состояла в наличии нескольких центров эмиссии денег. Каждый из кантонов мог чеканить собственную монету. Единообразие отсутствовало не только во внешнем виде, но и в типах денежных единиц. Одни кантоны чеканили франки, другие — дукаты, третьи — талеры и т. д., между которыми отсутствовали фиксированные соотношения.

Геллеры чеканили вплоть до XIX столетия в кантоне Цюрих. Здесь он был равным  раппена.

Австрия 

Денежное обращение южнонемецких земель оказало влияние и на соседнюю Австрию. Известны выпуски монет с номиналом в 4 геллера начала XVII столетия. В 1753 году с целью унификации денежных систем Австрии и курфюршества Баварии была подписана монетная конвенция. Устанавливалась денежная система, включающая в себя геллеры, пфенниги, крейцеры, гульдены и талеры. Таким образом геллер стал наименьшей денежной единицей Австрии. Известны нерегулярные выпуски медных геллеров, датированные 1760-ми и 1770-ми годами. Данная система просуществовала до 1857 года, когда была подписана Венская монетная конвенция. Австрия переходила на десятичную денежную систему, в которой разменной монетой становился крейцер.

В 1892 году в Австро-Венгрии была введена новая денежная единица — австро-венгерская крона. Она основывалась на золотом монометаллизме, то есть подлежала свободному обмену на золото. Особенностью денежного обращения в Австро-Венгерской империи стало одновременное хождение на её территории двух типов монет — австрийского и венгерского. Разменная единица в Цислейтании (землях австрийской короны) получила название геллера, а в Транслейтании (землях венгерской короны) — филлера. Чеканка монет на основе гульдена была прекращена, но в обращении они оставались до 1899 года. Прежние монеты приравнивались по курсу к новым в таком соотношении: 1 гульден = 2 кроны; 1 крейцер = 2 геллера.

С 1892 по 1918 год в Австро-Венгерской империи чеканили несколько монетных типов номиналом в 1, 2, 10 и 20 геллеров. Это обусловлено рядом факторов. В 1915 году был видоизменён герб государства и соответствующие изменения отобразили на монетах 1916 года. Также после начала Первой мировой войны Австрия отказалась от чеканки монет из никеля, заменив его на менее редкие и необходимые в военной промышленности металлы. 
После окончания войны и последовавшего за ней распада империи Австрия столкнулась с рядом экономических трудностей. Это способствовало возникновению острой нехватки наличных денег в обороте, то есть демонетизации экономики. Серебро и золото быстро исчезло из оборота. Вскоре население стало накапливать и разменную монету из меди. В условиях, когда центральный банк не мог продолжать массовую чеканку монет, муниципальным образованиям было разрешено выпускать собственные деньги чрезвычайных обстоятельств (). С 1919 по 1921 ряд областей, на фоне отсутствия разменной монеты, выпускали банкноты в геллерах.

Чехия и Словакия

Чехословакия 
После распада Австро-Венгерской империи в 1918 году на её территории возник целый ряд стран. В начале существования Чехословакии её денежное обращение продолжали обеспечивать отмеченные специальными наклейками австро-венгерские кроны. Первые монеты с указанием номинала в геллерах выпустили в 1921 году на монетном дворе Кремницы.

В 1938 году Чехословакия лишилась Судетской области. В 1939 году её заняли войска Третьего рейха. Страна была разделена на марионеточную Словацкую республику и управляемый назначаемыми из Германии лицами протекторат Богемии и Моравии. Чехословацкая крона временно прекратила своё существование. Вместо неё были введены словацкая крона и крона Богемии и Моравии. Их разменной единицей остался геллер. Кремница с расположенным в ней монетным двором оказалась на территории Словакии. Для чешских земель геллеры из технического цинка выпускали на мебельной фабрике в городе Лиса-над-Лабем.

После восстановления Чехословакии в 1945 году началась чеканка новой серии монет. Восстановление денежного обращения в послевоенной Чехословакии не было гладким. На территории государства одновременно циркулировали геллеры и кроны выпусков Чехословакии до- и послевоенных годов, Словацкой республики и протектората Богемии и Моравии. Это привело к необходимости проведения денежной реформы.

В 1953 году все денежные знаки, имевшие хождение на территории Чехословакии с 1922 года, подлежали обмену на новые. Была отчеканены новые монетные типы геллеров. В 1960 году страна поменяла своё официальное название с «Чехословацкой республики» на «Чехословацкую Социалистическую Республику». Следующее изменение произошло в 1990 году. Произошедшая в декабре 1989 года т. н. «Бархатная революция» привела к выходу государства из социалистического блока. Страна получила название «Чешской и Словацкой Федеративной Республики». В 1993 году она распалась на две части — Чехию и Словакию. Каждое изменение в государственном устройстве сопровождалось чеканкой новых серий денежных знаков, на которых были отображены актуальные на тот момент название и герб государства.

Геллеры Первой Чехословацкой республики (1921—1938)

Геллеры протектората Богемии и Моравии 1940—1944

Геллеры Словацкой республики (1939—1945)

Геллеры Третьей Чехословацкой республики до 1950 года

'''Геллеры Третьей Чехословацкой республики после 1950 года

'''Геллеры Чехословацкой Социалистической Республики

'''Геллеры Чешской и Словацкой Федеративной Республики

Чехия 

После распада Чехословакии геллер стал разменной монетой Чехии, равной  кроны. С 1993 по 2009 год чеканили монеты достоинством в 10, 20 и 50 геллеров. Так как монетный двор Чехословакии остался на территории Словакии, первые чешские геллеры чеканили в Гамбурге и Вене. В 1993 году также начал работу чешский монетный двор в городе Яблонец-над-Нисоу. О месте выпуска той или иной монеты свидетельствует знак монетного двора — небольшой символ, расположенный под лапой льва на аверсе. Для монетного двора Гамбурга это замок, Вены — прерывистый круг, Яблонца-над-Нисоу — буква «b» с короной сверху и справа.

Последний выпуск геллеров датирован 2009 годом. Их демонетизация проходила в два этапа. С 31 октября 2003 года было запрещено расплачиваться и принимать к оплате монеты номиналом в 10 и 20 геллеров, 31 августа 2008 года — 50 геллеров. По решению Чешского национального банка геллеры переставали являться платёжным средством. Самой маленькой разменной монетой становилась 1 крона. Устанавливаемые в геллерах цены подлежали округлению до целых крон.

Геллеры Чешской Республики (1993—2003)

Словакия 

1 января 1993 года произошло разделение Чехословакии на Чешскую и Словацкую республики. В новосозданном государстве национальной валютой стала крона, которая делилась на 100 геллеров. Были выпущены словацкие монеты в 10, 20 и 50 геллеров. Монеты в 10 и 20 геллеров были изъяты из обращения 31 декабря 2003 года.
Словацкая крона просуществовала до 2009 года, когда Словакия вошла в еврозону и местная валюта была заменена на евро. 17 января 2009 года крона перестала являться законным платёжным средством на территории республики. Обмен непотраченных монет осуществлялся до 2 января 2014 года по курсу 30,1260 словацкие кроны за 1 евро.

Геллеры Словацкой Республики (1993—2008)

Примечания

Комментарии 
 Комментарии

 Тиражи монет по годам

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Денежные единицы по алфавиту
Деньги Австрии
Деньги Бурунди
Деньги Германии
Деньги Австро-Венгрии
Деньги Руанды
Деньги Словакии
Деньги Танзании
Деньги Чехословакии
Деньги Чехии
Колониальные деньги Германской империи
Монеты Швейцарии
Пфенниг
Средневековые монеты